El Níger va competir per sisena vegada als Jocs Olímpics en els de l'estiu del 1992 a Barcelona.

En aquesta olimpíada no va aconseguir cap medalla.

Referències 

Níger als Jocs Olímpics
Jocs Olímpics d'Estiu de 1992